AHC peut faire référence à :
 {{CodeAviation|A|H|aAITA|, à Herlong dans le Comté de Lassen en Californie, aux États-Unis}} ;
 American Head Charge, un groupe de metal industriel/nu metal originaire de Minneapolis ;
 Asnières Hockey Club, un club de hockey sur glace situé dans la ville d'Asnières-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine (92).